Carsten Høeg – accademico e filologo classico danese
 Niels Høeg – compositore di scacchi danese
 Peter Høeg – scrittore danese